Qeqertapaluk bezeichnet:
 Qeqertapaluk (Insel, bei Savissivik) (George Ø), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertapaluk (Insel, Skene Øer), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland